Ластохвосты () — род змей из подсемейства морских змей. В состав рода включают 48 видов.
Общая длина представителей этого рода колеблется от 80 см до 2,75 м. Голова большая. Туловище очень толстое. Хвост плоский, довольно короткий, напоминает ласты. Окраска коричневая, чёрная, бурая, желтоватая с многочисленными пятнами различной величины и формы.

Обитают в водах Индийского океана и западных районах Тихого океана.

Предпочитают морские воды, где проводят всю жизнь. Питаются рыбой и моллюсками.

Яд достаточно опасен для человека.

Это яйцеживородящие змеи. Самки рождают до 7 детёнышей.

Виды

Примечания

Литература